Een vervoermiddel, zie Kipper (vervoermiddel)
 Een gerookte haring, zie kipper (vis)
 Een monetaire crisisperiode in Duitsland en Oostenrijk, Kippertijd